LEredivisie 2018-2019 è stata la 63ª edizione della massima serie del campionato olandese di calcio. La stagione regolare, iniziata il 10 agosto 2018 e conclusa il 15 maggio 2019, è stata vinta dall' per la trentaquattresima volta.

Stagione

Novità 
Dalla Eredivisie 2017-2018 sono stati retrocessi in Eerste Divisie il , lo  e il . Dalla Eerste Divisie 2017-2018 sono stati invece promossi il , l' e il .

Formula 
Le 18 squadre partecipanti si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 34 giornate.

Le squadre classificatesi dal 4º al 7º posto partecipano ai play-off per determinare la seconda squadra che viene ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2019-2020. Poiché la squadra vincitrice della KNVB beker 2018-2019 viene ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2019-2020, sulla base del suo posizionamento in classifica, possono variare le posizioni delle squadre ammesse alle coppe o ai play-off di qualificazione.

L'ultima classificata retrocede in Eerste Divisie. Le squadre classificatesi al 16º e al 17º posto partecipano ai play-off promozione con 8 squadre di Eerste Divisie per due posti in massima serie.

Avvenimenti 
Campionato come al solito caratterizzato dal testa a testa tra il PSV di Mark van Bommel e l'Ajax di Erik ten Hag. La squadra di Eindhoven parte nettamente meglio e sembra la favorita per la vittoria finale, dato che rimane capolista solitaria dalla 1 alla 28 giornata. Tuttavia, l'Ajax tiene botta e alla 29 giornata, complice il pareggio del PSV per 3-3 sul campo del Vitesse, riesce ad agganciarlo. Le due squadre rimangono in testa alla classifica insieme fino alla penultima giornata, quando il PSV cade per 1-0 sul campo dell'AZ Alkmaar. L'Ajax, che parallelamente ha effettuato una straordinaria campagna in Champions League arrivando fino alle semifinali (eliminando, tra le altre, Real Madrid e Juventus), effettua il sorpasso decisivo e può festeggiare la vittoria del campionato.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Fonte

Legenda:
      Campione dei Paesi Bassi e ammessa al terzo turno preliminare di UEFA Champions League 2019-2020
      Ammessa al secondo turno preliminare di UEFA Champions League 2019-2020
      Ammessa al terzo turno preliminare di UEFA Europa League 2019-2020
      Ammesse al secondo turno preliminare di UEFA Europa League 2019-2020
 Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocesse in Eerste Divisie 2019-2020

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati
Differenza reti generale
Reti totali realizzate
spareggio (solo per decidere la squadra campione e la retrocessione)
Punti conquistati negli scontri diretti†
Differenza reti negli scontri diretti†
Reti realizzate in trasferta negli scontri diretti†
Sorteggio†
† solo per decidere l'accesso ai play-off per l'Europa League

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario 
Risultati dellEredivisie sul sito ufficiale.

Spareggi

Play-off Europa League 
Le quattro squadre meglio piazzate in Campionato che non sono già qualificate per le coppe europee giocano per un posto al secondo turno preliminare della UEFA Europa League 2019-2020.

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-off salvezza/promozione 
La 16ª e la 17ª classificata in campionato più otto squadre dell'Eerste Divisie 2018-2019 si giocano due posti nell'Eredivisie 2019-2020. Le perdenti parteciperanno invece all'Eerste Divisie 2019-2020.

Tabellone

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Primati stagionali 

Squadre
Maggior numero di vittorie: Ajax (28)
Minor numero di sconfitte: PSV (3)
Migliore attacco: Ajax (119)
Migliore difesa: PSV (26)
Migliore differenza reti: Ajax (+87)
Maggior numero di pareggi: Vitesse e Heerenveen (11)
Minor numero di pareggi: Ajax (2)
Maggior numero di sconfitte: NAC Breda e De Graafschap (21)
Minor numero di vittorie: NAC Breda (5)
Peggiore attacco: NAC Breda (29)
Peggiore difesa: Fortuna Sittard (80)
Peggiore differenza reti: NAC Breda (-45)
Maggior numero di vittorie consecutive: PSV (13, dalla 1ª alla 13ª giornata)

Partite
Partita con più gol: (9)
Heracles Almelo-Excelsior 4-5, 12 maggio 2019
Partita con maggiore scarto di gol: (8)
Ajax-De Graafschap 8-0, 16 dicembre 2018.
Maggior numero di reti in una giornata: 41 gol nella 18ª e 34ª giornata.
Minor numero di reti in una giornata: 21 gol nella 25ª giornata.

Individuali

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 KNVB beker 2018-2019

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2018
Calcio nel 2019
Campionato olandese di calcio